Алесандра Мартинес () е италианска актриса.

Филмография 
 1987 Miss Arizona
 1989 Saremo felici
 1991 Fantaghirò
 1992 Fantaghirò 2
 1993 Tout ça... pour ça!
 1993 Fantaghirò 3
 1993 Colpo di coda
 1994 Fantaghirò 4
 1995 Клетниците (Les Misérables)
 1996 Hommes, femmes, mode d'emploi
 1996 Fantaghirò 5
 1998 Hasards ou coïncidences
 1999 Une pour toutes
 2001 Mercredi, folle journée!
 2001 J'ai faim!!!
 2002 Amnèsia
 2002 And Now... Ladies and Gentlemen...
 2004 Le Genre humain – 1ère partie: Les parisiens 
 2005 Le Courage d'aimer
 2007 L'Heure zéro

Източници

Външни препратки 
 
 Алесандра Мартинес в freenet-homepage.de

Италиански актьори и актриси
Хора от Рим